Борис Беленький:
 Беленький, Борис Владимирович (1911—1987) — советский скрипач, педагог.
 Беленький, Борис Петрович (род. 1953) — российский режиссёр, продюсер сценарист, президент Ассоциации деятелей культуры «Музы свободы», учредитель театральной премии «Хрустальная Турандот».
 Беленький, Борис Самойлович (1888—1939) — большевик, советский государственный деятель.